

Toponymie 
 Couvent des Dames Blanches, à Bruxelles
 Couvent des Dames Blanches, à Liège
 Couvent des Dames Blanches, à La Rochelle
 Drève des Dames Blanches